Silver Threads Among the Gold – cortometraggio del 1911 diretto da Edwin S. Porter
Silver Threads Among the Gold – film del 1915 diretto da Pierce Kingsley
Silver Threads Among the Gold – cortometraggio del 1921 diretto da W. Courtney Rowden (come W.C. Rowden)